Beaumont-Pied-de-Bœuf (Mayenne) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Beaumont-Pied-de-Bœuf (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary